Saint David – parafia na Dominice
 Saint David – parafia na Grenadzie
 Saint David – parafia na Saint Vincent i Grenadynach
 Saint David’s – miasto na Grenadzie

Zobacz też 
 święty Dawid